Carlos Abdala ist der Name folgender Personen:

* Carlos Abdala (Diplomat) (1930–1976), uruguayischer Diplomat und Politiker (Partido Nacional)
 Carlos Abdala (Politiker), uruguayischer Politiker (Partido Colorado)